На 2002 год в Румынии насчитывалось 268 городов. С 2002 по 2006 год статус города был присвоен ещё 55 населённым пунктам.

Cписок городов на 2002 год:

Примечания 

 
Румыния
Списки:Румыния